Маче́вна — гидроним в России:
 Мачевна (бухта)
 Мачевна (река)
 Мачевна (лиман)